Amiens